Saint-Pé ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Saint-Pé-d’Ardet, Département Haute-Garonne
 Saint-Pé-de-Bigorre, Département Hautes-Pyrénées
 Saint-Pé-Delbosc, Département Haute-Garonne
 Saint-Pé-de-Léren, Département Pyrénées-Atlantiques
 Saint-Pé-Saint-Simon, Département Lot-et-Garonne

Saint-Pé ist der Familienname von

 Robert Saint-Pé (1899–1988), französischer Hammerwerfer

Siehe auch:
 Saint-Pée-sur-Nivelle, Gemeinde im Département Hautes-Pyrénées